ENAG steht für:
 Erle und Nestler AG, siehe Nürnberger Motorradindustrie
 Erms-Neckar-Bahn AG

Abkürzung